

Жуковиці — гміна в Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Жуковиці — село в гміні Жуковиці Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Жуковиці — село в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства